Чемпиона́т Латви́йской ССР по футбо́лу 1972 го́да () — 28-й розыгрыш чемпионата Латвийской ССР по футболу.

Турнирная таблица

Лучшие бомбардиры

Литература

Ссылки 
 RSSSF

1972
Спорт в Латвии в 1972 году
Футбол в СССР в 1972 году